Tierra Amarilla kan syfta på följande platser:

 Tierra Amarilla, Chile, kommun 
 Tierra Amarilla, Mexiko, ort, Veracruz, Álamo Temapache, 
 Tierra Amarilla, New Mexico, countyhuvudort, Rio Arriba County,